BPS, Bps, bps — аббревиатура или обозначение:
 bps — бит в секунду, единица измерения скорости обработки информации.
 Bps — байт в секунду, единица измерения скорости обработки информации.
  () — марка французских мотоциклов; одноимённая компания-производитель (1973—1982).
 Baltic Pipeline System — Балтийская трубопроводная система.
  — пакет программного обеспечения для семейства компьютеров IBM System/360.
 Battle Programmer Shirase — аниме (2003).
  — одна из систем печати для платформы UNIX.
  — бисфенол С, органическое вещество.
 British Parliamentary Style — Британский формат парламентских дебатов.
  — Британское фармакологическое общество.
 British Psychological Society — Британское психологическое общество.
  — Биофизическое общество (США).